

Прізвище 

 Антонова Інна Анатоліївна (1928—2000) — археолог, Херсонеського історико-археологічного музею
 Антонова Ірина Олександрівна (1922) — мистецтвознавець, директор Державного музею образотворчого мистецтва імені О. С. Пушкіна
 Марія Антонова:
 Антонова Марія Борисівна — радянська діячка
 Антонова Марія Миколаївна — російська співачка
 Антонова Ніна Василівна (1935) — українська акторка, Заслужена артистка УРСР
 Антонова Олена Анатоліївна (1972) — українська легкоатлетка, призер Олімпійських ігор
 Антонова Ольга Сергіївна (1937) — радянська і російська акторка театру і кіно, Народна артистка Російської Федерації
 Антонова Світлана Сергіївна (1979) — російська акторка театру й кіно
 Антонова Тетяна — українська акторка кіно та дубляжу

Топоніми

Антонова — присілок, Кудимкарський район, Пермський край
 Антонова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область

Примітки 

Російські прізвища